Schmiedeberg  kan syfta på: 

Bad Schmiedeberg – är en kurort i Sachsen-Anhalt i östra Tyskland
Schmiedeberg, Sachsen – en tidigare kommun i Sachsen
Schmiedeberg – tidigare namn på en ort i Tjeckien, se Kovářská
Schmiedeberg im Riesengebirge – tidigare namn på en stad i Nedre Schlesien i Polen, se Kowary

Personer
 Oswald Schmiedeberg (1838–1921), en balttysk farmakolog.